Le tournoi de Suisse est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1965 s'est disputée à Lugano du  au .

Norma Baylon et Edda Buding se partage le titre, la finale étant interrompue par la pluie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sylvana Lazzarino et Lea Pericoli.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Suisse

dames 1965
Suisse